Лига Европа 2017/18 е 47-ото издание на втория по сила турнир в Европа и 9-ото издание откакто е преименуван от Купа на УЕФА на Лига Европа. Финалът на турнира ще се играе на Парк Олимпик Лионе близо до Лион (Франция). Към турнира за пръв път се включва и отбор от Косово. Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 19 юни 2017 г. Първите мачове са на 29 юни, а реваншите на 4 и 6 юли 2017 г.

Втори квалификационен кръг 
Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 19 юни 2017 г. Първите мачове са на 12 и 13 юли, а реваншите на 20 юли 2017 г.

Трети квалификационен кръг 
Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 14 юли 2017 г. Първите мачове са на 27 юли, а реваншите на 2 и 3 август 2017 г.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 4 август 2017 г. Първите мачове са на 16 и 17 август, а реваншите на 24 август 2017 г. В този кръг се включват отпадналите от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2017/18.

Групова фаза 
Жребият се проведе в Монако на 25 август 2017 г. 48-те отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в 12 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 14 септември, 28 септември, 19 октомври, 2 ноември, 23 ноември и 7 декември 2017 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Фаза на директни елиминации

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2017/18. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключено. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 11 декември 2017 г. в Нион, а мачовете са на 15 и 22 февруари 2018 г.

Осминафинал 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 23 февруари 2018 г. в Нион, а мачовете на 8 и 15 март 2018 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите е на 16 март 2018 г., а мачовете на 5 и 12 април 2018 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите е на 13 април 2018 г., а мачовете на 26 април и 3 май 2018 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2017/18

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2017/18 във футбола
Лига Европа